Medwedew (Betonung auf mittlerer Silbe, russisch , auch als Medwedjew [ukrainisch], Medvedev oder Medvedyev transkribiert), weibliche Form Medwedewa (russisch , auch als Medwedjewa [ukrainisch], Medvedeva oder Medvedyeva transkribiert), ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Jewgenjewna Medwedewa (* 1989), russische Skilangläuferin

 Andrei Alexandrowitsch Medwedew (* 1993), russischer Rennrodler 
 Andrij Medwedjew (* 1974), ukrainischer Tennisspieler
 Armen Nikolajewitsch Medwedew (* 1938), russischer Filmproduzent
 Daniil Sergejewitsch Medwedew (* 1996), russischer Tennisspieler

 Gleb Sergejewitsch Medwedew († 2009), sowjetischer bzw. russischer Zoologe
 Jewgeni Wladimirowitsch Medwedew (* 1982), russischer Eishockeyspieler

 Ju. T. Medwedew, russischer Informatiker
 Juri Nikolajewitsch Medwedew (1920–1991), sowjetischer Schauspieler und Synchronsprecher
 Katerina Medvedeva (* 1968), russische Schauspielerin in Deutschland
 Kirill Felixowitsch Medwedew (* 1975), russischer Dichter, Essayist, Übersetzer, politischer Aktivist 
 Maksim Medvedev (* 1989), aserbaidschanischer Fußballspieler
 Natalija Medwedjewa (* 1971), ukrainische Tennisspielerin
 Nijolė Medvedeva (* 1960), litauische Leichtathletin
 Nikita Olegowitsch Medwedew (* 1994), russischer Fußballspieler
 Oleg Wladimirowitsch Medwedew (* 1986), russischer Rennrodler
 Polina Olegowna Medwedewa (* 1989), russische Skilangläuferin, siehe Polina Olegowna Kalsina
 Roi Alexandrowitsch Medwedew (* 1925), sowjetischer bzw. russischer Historiker
 Schores Alexandrowitsch Medwedew (1925–2018), sowjetischer bzw. russischer Biochemiker, Historiker, Autor und Dissident

 Swetlana Wladimirowna Medwedewa (* 1965), Ehefrau des Politikers Dmitri Medwedew
 Tatjana Wladimirowna Medwedewa (* 2003), russische Handballspielerin
 Wadim Alexandrowitsch Medwedew (1929–1988), sowjetischer Schauspieler
 Wadim Andrejewitsch Medwedew (* 1929), sowjetischer und russischer Ökonom und Politiker

Siehe auch:
 Medvedevas
 Medwedew-Automat
 Medwedew-Skala
 Medwediwzi